ALH peut faire référence à :
  ;
 Approximation de la lubrification hydrodynamique, qui explique le fonctionnement du patin de Reynolds.
 Asia League Ice Hockey, une ligue de hockey présente en Chine, au Japon et en Corée du Sud.

Code IATA des aéroports